Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kei Nishikori che ha battuto in finale Viktor Troicki 2-6, 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Dudi Sela (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Donald Young (quarti di finale)

 John Isner (secondo turno)
 Peter Luczak (semifinali)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2008